Codex aureus (latin för "den gyllene boken") kallas flera medeltida prakthandskrifter med guldskrift. Bland dessa märks:

 Stockholm Codex aureus (även kallad Canterbury Codex Aureus)
 Sankt Emmeran Codex aureus, skapad för Karl den skallige
 Lorsch Codex aureus
 Echternach Codex aureus

Se även
Kodex

Handskrifter